Denshō Quintero (n. 1961) es maestro misionero (en japonés kokusai fukyōshi 国際布教師) de la escuela Sōtō del budismo zen japonés desde agosto de 2013. En 2009 recibió transmisión del Dharma de Shōhaku Okumura Rōshi. Es el fundador y actual abad del templo Zen Daishinji (Templo Mente Magnánima), de la Comunidad Soto Zen de Colombia. El templo tiene reconocimiento oficial de la escuela Sōtō desde 2021.

Su formación incluye varios angos (retiros largos de práctica intensiva) internacionales de la escuela Sōtō en Francia y Estados Unidos, bajo la instrucción de los maestros Genshu Imamura Rōshi, Saito Hokan Rōshi y Gengo Akiba Rōshi. También practicó en el templo Shōgōji (Kumamoto), y en Myōkōji (Fukuoka) bajo el abad Yamamoto Rōshi.

En Colombia se ha dado conocer como conferencista y difusor del budismo zen a través de la publicación y traducción de varios libros, así como conferencias en varias universidades de Colombia y Ecuador. Actualmente es miembro activo de la Asociación Budista Soto Zen de Norteamérica.

Biografía 
El maestro Denshō Quintero comenzó en la práctica del zen en 1984. En octubre de 1987 recibió ordenación monástica de la Asociación Zen Internacional, fundada por Taisen Deshimaru Rōshi. Fue secretario de la Comunidad Budista Soto Zen de Valencia (España) entre 1991 y 1992. En octubre de 2001 recibió la ordenación formal como monje de la escuela Sōtō, de manos del abad Ven. Shinyu Miyaura en el templo Antaiji (Hyōgo, Japón).

En 1989 inicia las actividades del centro de práctica que se transformaría en la Comunidad Soto Zen de Colombia. En marzo de 2009 recibió la Transmisión del Dharma de Shohaku Okumura Rōshi, abad de la Comunidad Zen Sanshinji en Bloomington (Indiana, Estados Unidos). En agosto de 2009 recibió reconocimiento formal como maestro de la escuela mediante la ceremonia de abad honorario (zuise) en los dos templos principales de la escuela Sōtō: Eiheiji y Sojiji (Japón).

Publicaciones 

 Dudar de la Propia comprensión (Destiempo. Bogotá, 2018).
 Zen, un camino de transformación (Kairós. Barcelona, 2016).
 El Despertar Zen, el camino de un monje colombiano (Intermedio Editores. Bogotá, 2012).
 Conciencia Zen, reflexiones para la vida cotidiana (Alhue. Buenos Aires, 2006).
 Coautor de Boundless vows, Endless practice (Dōgen Institute, Bloomington, IN, 2018). Versión en español: Voto ilimitado, práctica sin fin (Dōgen Institute, Bloomington, IN, 2022).
 Coautor de Budismo y Cristianismo en diálogo (San Pablo, Bogotá, 2018).
 Traductor del libro Abrir la Mano del pensamiento de Kōshō Uchiyama Rōshi (Kairós. Barcelona, 2009)
 Traductor de Corazón del Zen, práctica sin nada que obtener (CSZC, Bogotá, 2012).
 Traductor de Vivir guiados por el voto (Nous. Samos, España, 2022).

Véase también 

 Budismo en Japón
 Sōtō
 Dōgen Zenji
 Zen

Enlaces externos 

 Entrevista al maestro Densho Quintero de la Comunidad Soto Zen de Colombia: el budismo y la acción social.

Budismo
Zen
Budismo zen
Budismo en Japón
Budismo en América Latina
Maestros budistas